Nazionale di pallavolo femminile dell'Italia
 Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia